16857 Goodall – asteroide della fascia principale
 Caroline Goodall – attrice britannica
 David Goodall – botanico britannico naturalizzato australiano
 Frederick Goodall – pittore britannico
 Jane Goodall – etologa e antropologa inglese
 John Goodall – allenatore di calcio e calciatore inglese
 Medwyn Goodall – musicista e compositore britannico
 Melissa Goodall – cestista statunitense
 Richard Goodall – commediografo e sceneggiatore statunitense
 Roy Goodall – calciatore inglese